Gienah est le nom traditionnel parfois donné à plusieurs étoiles :
 γ Corvi,
 ε Cygni.

Ce nom est officiellement reconnu par l'Union astronomique internationale pour l'étoile γ Corvi A.

Homonymie stellaire